Кок-Асан (урочище) — урочище в Криму.
 Кок-Асан-Богаз — перевал у Криму.
 Кок-Асан-Тепе — гора в Криму.
 Кок-Асан-Узень — річка в Криму.

Джерела 
 Атлас туриста «Горный Крым»/Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев. — К.: ГНПП «Картографія», 2010. — 112 с.